Martin Kemp – attore e musicista
 Martin Kemp – storico dell'arte
 Martin Kemp – ciclista